Schröffel ist der Familienname folgender Personen:
 Anton Schröffel (1774–1848), deutscher Sänger, siehe Anton Schröfel
 Katharina Schröffel (1767–1836), deutsche Sängerin, siehe Katharina Kainz

Siehe auch:
 Schröfel